Het ATP-toernooi van Sint-Petersburg 2007 (met de officiële naam St. Petersburg Open 2007) werd van 22 tot en met 28 oktober 2007 gespeeld in de Russische stad Sint-Petersburg.

Andy Murray won het toernooi. Hij versloeg in de finale Fernando Verdasco.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema 

* opgave

Externe links 
 
 
 

Sint-Petersburg
2007